Andaz è una parola indostana (sia Hindi che Urdu) che vuol dire stile

Musica
Andaz (album), un album del gruppo rock pakistano Junoon

Cinema
Andaz (film 1949), un film del 1949 diretto da Mehboob Khan
Andaz (film 1971), un film del 1971 diretto da Ramesh Sippy
Andaz (film 1994), un film del 1994 diretto da David Dhawan
Andaz Apna Apna, un film del 1994 diretto da Rajkumar Santoshi
Andaaz, un film del 2003 diretto da Raj Kanwar

Altro
Andaz (serie televisiva), una serie televisiva del 1994
Andaz, Una catena di hotel